Чемодурово — село, яке входить до складу міського поселення Воскресенськ Воскресенського муніципального району Московської області
 Чемодурово — село, у складі Азнакаєвського району Республіки Татарстан РФ